Радовану има више значења:

 Радовану (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Радовану (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Општина Радовану (Калараш), општина у округу Калараш у Румунији